Альбони () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Альбони, Мариетта  (1826 — 1894) — итальянская оперная певица (контральто).
  (1671–1734) — итальянский художник.